IMI steht für:
 IMI plc (früher Imperial Metal Industries), eine britische Aktiengesellschaft mit Sitz in Birmingham
 IMI (Waschmittel), eine ehemalige deutsche Waschmittelmarke
 Informationsstelle Militarisierung e.V.
 Immature Myeloid Information, Immature Myeloid Index (Blutbild)
 IMI Systems, israelischer Rüstungskonzern (ehemals Israel Military Industries)
 Italienische Militärinternierte, eine von Zwangsarbeit in der Zeit des Nationalsozialismus betroffene Gruppe
 Ine Island (Ine Airport) auf den Marshallinseln im IATA-Flughafencode
 Internationale Micro Investitionen AG, den früheren Namen der ProCredit Holding AG & Co. KGaA
 Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwesen an der Fakultät Maschinenbau des KIT
 Internal Market Information System, das Binnenmarkt-Informationssystem der EU
 den Morsecode  = ? (Fragezeichen) = (IMI)
 Innovative Medicines Initiative, eine Initiative in der EU zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der pharmazeutischen Forschungseinrichtungen

Imi bezeichnet:
 Imi (Äthiopien), einen Ort in Äthiopien
 Imí, einen Ort in Mexiko

 ein altes gesetzliches Hohlmaß für Flüssigkeiten in Württemberg, siehe Eimer
 „imitierter Kölscher“, Bezeichnung für einen Zugezogenen auf Kölsch
 Imi, einen König von Akkad, siehe Liste der Könige von Akkad
 İmi, eine Stammeseinheit des Turkvolkes Kimek

Imi ist der Familienname folgender Personen:
 Tony Imi (1937–2010), britischer Kameramann

imi steht für:
 Anamgura (ISO-639-3-Code), eine der Trans-Neuguinea-Sprachen

IMI